Гонсальво () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гонсальво, Мариано (1922—2007) — испанский футболист, большую часть карьеры выступавший за «Барселону»
 Гонсальво, Хосеп (1922—2007) — испанский футболист, большую часть карьеры выступавший за «Барселону».